Велла — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Велла, Глен (род. 1983) — мальтийский певец.
 Велла, Джордж (род. 1942) — мальтийский политик. Президент Мальты.
 Велла, Джузеппе (1749—1790) — итальянский аббат и фальсификатор.
 Велла, Паоло (род. 1950) — итальянский политик.
 Велла-Джеймс, Альфред (1933—2012) — мальтийский футболист.

См. также 
 Вела